Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Centaurea cordubensis.
 el nombre común de la planta Parthenium hysterophorus.